Een verkeersweg:
N261 (België)
N261 (Nederland), zie Provinciale weg 261